Вулиця Євѓена Греб́інки або ву́лиця Гребі́нки — назва вулиць у населених пунктах України.
 Вулиця Євгена Гребінки — вулиця в Тернополі.
 Вулиця Євгена Гребінки — центральна вулиця міста Гребінка.

 Вулиця Гребінки — вулиця в Дрогобичі.
 Вулиця Гребінки — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Гребінки — вулиця в Києві.
 Вулиця Гребінки — вулиця у Львові.
 Вулиця Гребінки — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Гребінки — вулиця в Тернополі.
 Вулиця Гребінки — вулиця в Чернівцях.

Див. також 
 Гребінка Євген Павлович

Вулиці, названі на честь людей